John Thomas (1838-1905) – fotografo gallese
 John Curtis Thomas (1941-2013) – atleta olimpico statunitense
 John Gregory Thomas (n. 1975) – cestista statunitense
 John C. Thomas – sceneggiatore statunitense